Ігор Куніцин і Дмитро Турсунов були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, програвши в 1-му колі Алексові Богомолову мол. і Михайлові Кукушкіну.
У фіналі Франтішек Чермак і Філіп Полашек перемогли Карлоса Берлока і Давіда Марреро з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Примітки 
 Main Draw 

2011
Кубок Кремля, чоловіки, парний розряд